Конеево — название населённых пунктов в России:
 
 Конеево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Конеево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Конеево — деревня в Любимском районе Ярославской области.